Снагов може да се отнася за:

 Снагов, православен манастир в Румъния;
 Снагов, село в Румъния;
 Снагов, езеро в Румъния